Il prezzo del successo (Career) è un film del 1959, diretto dal regista Joseph Anthony.

Collegamenti esterni
 

Film drammatici